Jméno a příjmení Karel Veselý má více nositelů:

 Karel Veselý (malíř) (1912–1997) – český malíř a restaurátor
 Karel Veselý-Jilemský (1915–1945) – český hudební skladatel
 Karel Veselý (* 1976) – český hudební publicista
 Karel Veselý (truhlář) (1917-1950) - popraven ve dvoře krajské soudní věznice v Jihlavě 17. června 1950 po vykonstruovaném politickém procesu známém jako proces "Veselý - Rod - Tuček"
 Karel Veselý-Štainer (1906–1993) – aktivní účastník domácího odboje: Obrana národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme, Rada tří; 1949-1953 vězněn, 1965 rehabilitován.

Reference